Лаура Джулиани (, 5 июня 1993 года, Милан) — итальянская футболистка, голкипер клуба «Милан» и сборной Италии.

Клубная карьера 
Футболом начала заниматься в команде «Ла Бенвенута» из Боллате, пригорода Милана. В 2009 году перешла в «Комо 2000», в составе которого дебютировала 14 февраля 2010 года. По окончании сезона 2010/11, из-за отказа «Реджаны», Комо получил право выступать в Серии А. В высшем дивизионе дебютировала за команду 9 октября 2011 года в матче против «Таваньякко».

21 сентября 2012 года перешла в «Гютерсло 2009», выступавший в Бундеслиге. По завершении сезона перешла в «Херфордер».

Перед стартом сезона 2015/16 перешла в «Кёльн». После того, как «Кёльн» потерял шансы на сохранение места в Бундеслиге, перешла в «Фрайбург».

За «Фрайбург» не сыграла ни одного матча в чемпионате, проиграв конкуренцию вратарю сборной Германии Лауре Бенкарт. В августе 2017 года подписала контракт с «Ювентусом».

16 июля 2021 года перешла в «Милан», подписав контракт с клубом до 2024 года.

Карьера в сборной 
Выступала за сборные Италии в возрастных категориях до 19-ти и до 20-ти лет. В апреле 2013 года получила первый вызов в главную команду страны. Дебютировала за сборную 5 апреля 2014 года в матче отборочного турнира чемпионата мира 2015 года.

Вошла в заявку сборной на Евро-2017.

Достижения

Командные достижения 
«Ювентус»
 Чемпионка Италии (4): 2017/2018, 2018/19, 2019/20, 2020/21
 Обладательница Кубка Италии: 2018/19
 Обладательница Суперкубка Италии (2): 2019, 2020

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на soccerway.com

Футболистки Италии
Игроки женской сборной Италии по футболу
Игроки ЖФК «Фрайбург»
Игроки ЖФК «Ювентус»